Osoby o tym nazwisku:
 Iwan Zubowicz – radziecki działacz państwowy
 Jahor Zubowicz – białoruski piłkarz
 Piotr Zubowicz – polski adwokat, notariusz, polityk